Axel Ahlberg kan syfta på bland andra:

* Axel Ahlberg (1847–1928), svensk präst
 Axel Ahlberg (1855–1927), finländsk skådespelare
 Axel Ahlberg (1874–1951), svensk klassisk filolog